VF (ou Vf) é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Vanity Fair, revista norte-americana sobre cultura pop, moda e política;
 Vodafone, operadora de móvel multinacional;
 Violent Femmes, banda norte-americana de rock alternativo do pós-punk;
 termo inglês ventricular fibrillation para fibrilhação ventricular, situação patológica caracterizada por traçado irregular, de amplitude variada e ondas grosseiras;
 Victor Fleming, cineasta norte-americano;
 Virtua Fighter, série de jogos eletrônicos;
 abreviatura para esquadrilhas da Marinha do Brasil e dos Estados Unidos (exemplo: 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque)

Desambiguação
Desambiguações de siglas